Abfalter bezeichnet:

 im alten Sprachgebrauch einen Apfelbaum, siehe Kulturapfel

Abfalter ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Abfalter (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Abfalter (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Abfalter (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Abfalter (Salzburg), Ortsteil der Stadt Salzburg 

Abfalter ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Abfalter (* 1997), österreichischer American-Football-Spieler